Дра (Приморські Альпи) Дра (фр. Drap) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. 

 ДРА — Демократична Республіка Афганістан